Говард Бенсон (родился в Хейвертауне, Пенсильвания) — продюсер, дважды номинировался на Grammy. Бенсон работал с такими артистами, как Tuff, Motorhead, Daughtry, Bon Jovi, Kelly Clarkson, Pretty Boy Floyd, Three Days Grace, Flyleaf, My Chemical Romance, Theory of a Deadman, Skillet, Seether, Halestorm, Gavin DeGraw, Apocalyptica, All-American Rejects, Papa Roach, Hoobastank, Orianthi, P.O.D., Creed, Blindside, Santana, TSOL, Adam Lambert, и Sepultura, In Flames.

Жизнь и карьера

Начало карьеры 
Говард Бенсон с 13 лет начал играть в рок группах на клавишных инструментах, музыкальные аранжировки он учил интуитивно, исходя из опыта.
 Говард обучался инженерному делу в колледже при Дрексельском университете.
Перед окончанием Дрекселя по специальности Материаловедение, Бенсон взял год академического отпуска, и во время него обучался композиции в Филадельфском колледже и исполнительных видов искусств.

После обучения он переехал в Лос-Анджелес и устроился в Garrett AiResearch, где он работал на таких самолетах, как C-5s и F-18s. В это время он регулярно играл со своей группой в маленьких Голливудских клубах, и когда его группа переместилась в студию с продюсером, он понял что продюсирование это то чем он хочет заниматься.

Его прорыв состоялся вместе с выпуском двух альбомов для hardcore punk группы T.S.O.L. (Revenge (1986) и Hit and Run (1987)), но первый реально большой рекорд в продюсировании Bang Tango’s Psycho Café в 1989.

Этапы карьеры 
Бенсон утверждает что открытие Pro Tools, в 1998 во время работы с Sepultura, стало важным поворотным пунктом в его карьере. Ему предложили продюсировать альбом P.O.D.'s The Fundamental Elements of Southtown в 1999 который потом стал платиновым. В 2000 Бенсон продюсировал мульти-платиновый альбом P.O.D. Satellite на Bay 7 Studios и с тех пор он записал множество мульти-платиновых альбомов на данной студии.

Следующие несколько лет Бенсон продюсирует записи для таких групп как Cold, Crazy Town, для P.O.D. он сделал мульти-платиновые Satellite, Payable on Death, и действительно проявил себя в работе над песней Three Cheers for Sweet Revenge группы My Chemical Romance, после которой, он выпустил множество мульти-платиновых записей для таких групп как The All-American Rejects, Hoobastank, Flyleaf, и Daughtry которые продались по миру количеством более пяти миллионов копий, Seether, Third Day, Theory of a Deadman, Three Days Grace, Adam Lambert, Skillet, Kelly Clarkson, и Santana.

Сейчас он работает исключительно на West Valley Studios, в Woodland Hills.

Стиль работы 
«Как вы знаете, основное внимание в песнях я уделяю текстам и вокалу. Когда я работаю над вокалом, я не позволяю никому находиться в студии. Я делаю всё собственноручно. Никто не будет впущен. Это то, через что я могу оказать наибольшее влияние на запись. Это то, на что я не могу не обращать внимание на ранних стадиях. Это как 'О, я использую этот замечательный гитарный звук, это важно.' Это важно, но что действительно важно, так это вокал, опыт и возможности вокалиста».

Он также заявил что в артисте должна быть «звёздная» сила. «Когда я не вижу убедительных черт артиста или подачи артиста, это та искра которая должна быть у звезды, то это будет сложно. Ты можешь поправить все остальное, но это поправить у тебя не получится.»

Бенсон предпочитает вид записи, которую он назвал «параллельная система»: «Мы не делаем одну вещь в одно и то же время. Когда мы обрабатываем гитары и бас, то в то же самое время мы записываем вокал в другой комнате. Мы делаем так чтобы все постоянно работали. Таким образом, все песни у нас получаются готовыми разом».

После записи альбома, он обычно приносит все материалы в свою домашнюю студию, Sparky Dark Studios, где он работает над аранжировками, добавляет гармоники и свои собственные клавишные партии. Его персонал состоит из главного инженера Mike Plotnikoff, который ранее работал на Little Mountain Sound Studios, инженера по Pro Tools Paul Decarli, специалиста по гитарам Mark Van Gool, который раньше работал с Дейвом Наварро, и помощника инженера Hatsukazu «Hatch» Inagaki.

Бенсон восклицает что он счастлив переключаться между жанрами в своей работе, переходя от поп-музыки к реально тяжёлым мотивам, или ещё к каким либо. «Я беспокоюсь только о песнях. Если вы много беспокоитесь о жанрах, то это может привести к проблемам, так как они меняются быстро и часто».

Благотворительность 

В 2010 он создал и обучал класс по передовым производствам в Antoinette Westphal College of Media Arts and Design Дрексельского университета . В 2011, он основал фонд Howard and Monica Benson Endowed Scholarship Fund для студентов поступивших в Antoinette Westphal College of Media Arts and Design.

Опыт в A&R

Награды 
Говард Бенсон был дважды номинирован на Grammy в номинации Продюсер года:

2007 за продюсирование Hoobastank (Every Man for Himself), Flyleaf (Flyleaf), Less Than Jake (In With the Out Crowd), Three Days Grace (One-X), Relient K (Five Score and Seven Years Ago), Papa Roach (The Paramour Sessions), Head Automatica (Popaganda) и Saosin (Saosin)

2008 за продюсирование Daughtry (Daughtry), Mêlée (Devils & Angels), The Starting Line (Direction), и Sound the Alarm (Stay Inside)

Dove Award, 2009, Pop/Contemporary альбом года, Revelation группы Third Day

Drexel 100 Medal, Class of 2011

Участие

Примечания 

Продюсеры США
Родившиеся в 1956 году
Выпускники Университета искусств (Филадельфия)